Paul Wright peut désigner :
 Paul Wright (né en 1967), un footballeur écossais.
 Paul Wright (né en 1969), un footballeur anglo-américain.
 Paul Wright (né en 1998), un coureur cycliste néo-zélandais.